Il doppio del torneo di tennis Tyler Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stephen Huss e Paul Rosner che hanno battuto in finale Mardy Fish e Jeff Morrison 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Devin Bowen /  Ashley Fisher (quarti di finale)
 Brent Haygarth /  Jack Waite (primo turno)

 James Blake /  Mark Merklein (primo turno)
 Andy Ram /  Eric Taino (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tyler Challenger 2001